't Veld (Meulebeke), kerkdorp in de West-Vlaamse gemeente Meulebeke
 't Veld (natuurdomein), natuurdomein in de West-Vlaamse gemeente Ardooie, nabij het gelijknamig kerkdorp
 't Veld (Hollands Kroon), dorp in de Westfriese gemeente Hollands Kroon, in de provincie Noord-Holland

Zie ook 
 Veld (doorverwijspagina)
 In 't Veld (doorverwijspagina)
 Mirjam van 't Veld